Cousins je anglosaské příjmení, pocházející ze starofrancouzského výrazu cusin (příbuzný). Jeho nositeli jsou:

 Dave Cousins (* 1945), britský hudebník
 DeMarcus Cousins (* 1990), americký basketbalista
 Mark Cousins (* 1965), britský filmař
 Nick Cousins (* 1993), kanadský lední hokejista
 Norman Cousins (1915–1990), americký protiválečný aktivista
 Peter Cousins (* 1981), britský judista
 Robin Cousins (* 1957), britský krasobruslař
 Tina Cousinsová (* 1971), britská zpěvačka

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení